Italienisch-Libyscher Krieg steht für:

 Erster Italienisch-Libyscher Krieg, 1911 bis 1917
 Zweiter Italienisch-Libyscher Krieg (auch „Rückeroberung/Wiedereroberung Libyens“), 1922 bis 1932